

Animali
Keiko – esemplare di orca noto soprattutto per la sua apparizione nel film Free Willy

Astronomia
8725 Keiko – asteroide della fascia principale

Cinema e televisione
Keiko – film del 1979 diretto da Claude Gagnon
Keiko – film per la televisione del 1983, diretto da Larry Elikann

Onomastica
Keiko – nome proprio di persona giapponese femminile

Persone
Keikō – dodicesimo imperatore del Giappone
Keiko – musicista giapponese, facente parte del gruppo Globe